Constantin Sandu (1993) – calciatore moldavo
 Constantin Sandu (1977) – schermidore rumeno
 Maia Sandu (1972) – economista moldava
 Mircea Sandu (1952) – ex calciatore rumeno

 Šandu – antica città mongola, nota anche come Xanadu